Нежилово може да се отнася за:
 
 Нежилово, село в Община Кратово, Република Македония;
 Нежилово, село в Община Чашка, Република Македония.